La gare de Barcelone-Sant Andreu Comtal ou Sant Andreu  est un ancien échangeur ferroviaire situé dans le district de Sant Andreu de Barcelone. Sant Andreu Comtal (anciennement nommée Barna-San Andrés) est une gare de chemin de fer qui appartient à ADIF qui se trouve sur la ligne Barcelone - Gérone - Portbou et des trains de la ligne R2 et R2 Nord des Rodalies de Barcelone et des trains de la ligne R11 des services régionaux de Rodalies de Catalogne, opérés par Renfe s'y arrêtent. Sant Andreu est le nom de la station de métro qui se trouve sur la ligne L1.

Situation ferroviaire 

Barcelone - Gérone - Portbou (Ligne 270), Embranchement de les aigües.

Histoire 
La gare de la ligne de Granollers ou de Gérone est entrée en service en 1854 lorsque le tronçon construit par les Chemins de Fer de Barcelone à Granollers entre Barcelone (ancienne gare de Granollers, remplacée par la gare de Barcelone-França entrée en service) et Granollers Center.

En 2016,  ont transité dans la gare de Rodalies et  dans la station de métro.

Jusqu'au 31 janvier 2009, tous les trains en provenance de gare de Sant Vicenç de Calders avaient leurs terminus dans cette gare, sauf certains trains qui continuaient leurs trajets jusqu'à la gare de Granollers Centre en heure de pointe. Mais en raison des travaux de la Gare de Barcelone-Sagrera TAV autour de la gare, ces trains achèvent maintenant leurs trajets à la gare de Barcelone-França.

La station ferme le 3 décembre 2022.

Service des voyageurs

Accueil 
Les accès sont : place de la Gare (Renfe) ; plaça Orfila (Métro) ; Passeig de Torres i Bages (Métro).

Desserte

Intermodalité

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Sant Andreu (métro de Barcelone)
 Liste des gares de Barcelone
 Réseau ferroviaire de Catalogne

Liens externes 
 
 

Ligne Barcelone - Ripoll
Ligne Barcelone - Gérone - Portbou
Ligne R11
Gare à Barcelone
Ligne R2 (Rodalia de Barcelone)
Gare fermée en Catalogne